CCR, avec des graphies variables, peut être un sigle de trois lettres, un code ou une abréviation.

Sigle 

CCR est un sigle qui peut signifier :
 Caisse centrale de réassurance, une société de réassurance française ;
 camion citerne rural, un véhicule de lutte contre l'incendie ;
 centre commercial régional, un type de centre commercial de plus de  et/ou 80 commerces et services ;
 Centre commun de recherche, un laboratoire de recherche scientifique et technique de l'Union européenne ;
 Centre de contrôle régional, un organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
 Centre culturel de rencontre, en France ;
 Centre cynégétique de Réghaïa, en Algérie ;
 Commande centralisée du réseau, un projet de Réseau ferré de France visant à regrouper les 1500 postes d'aiguillages en 16 centres régionaux et un centre national ;
 Commission consultative de la régionalisation, une institution marocaine créée en  ;
 Commission consultative des radiocommunications ;
 Conseil de commandement de la révolution en Libye ;
 Courant communiste révolutionnaire, courant du Nouveau Parti anticapitaliste français devenu Révolution permanente ;
 Creedence Clearwater Revival, un groupe de rock ;
 Closed circuit rebreather (en français, recycleur), un scaphandre autonome de plongée subaquatique, en circuit fermé ;
 CC chemokine receptors (en français, récepteurs aux chémokines CC).

Code 
CCR est un code qui peut signifier :
 , l'aéroport de Concord, en Californie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Koenigsegg CCR, une voiture.

Abréviation 
C. cr. est une abréviation qui peut signifier :
 Code criminel du Canada.